Philippe de Hauteclocque, dit Leclerc (1902-1947), général français durant la Seconde Guerre mondiale, fait maréchal de France à titre posthume ;
 Charles Victoire Emmanuel Leclerc (1772 - 1802), général français de la Révolution française, époux de Pauline Bonaparte ;
 Louis Leclerc des Essarts (1770 - 1820), général français du I Empire ;
 Pierre Leclerc d'Ostein (1741-1800), général français de la Révolution française ;

 La Général Leclerc est une variété de poire ;

 Le Général Leclerc est un ancien sloop coquillier construit en 1948 et désormais monument historique.

 Le Général Leclerc est un ancien sloop mytilicole construit en 1949 et désormais monument historique.